Mehling ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Mehling (1924–2008), deutscher Apotheker und Maler
 Jakob Mehling (1853–1905), deutscher Politiker
 Joseph Mehling (1869–1936), bayerischer Generalmajor
 Hans-Peter Mehling (1934–2019), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Meling